archidiecezja Bagdadu – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego
 archidiecezja Bagdadu – archidiecezja Kościoła chaldejskiego
 archidiecezja Bagdadu – archidiecezja Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego
 archieparchia Bagdadu – archieparchia (archidiecezja) Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego